IQT est un sigle qui peut désigner :
 In-Q-Tel, un fonds américain de capital-investissement à but non lucratif.

IQT est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Iquitos, au Pérou, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports